Maki's - zoogdier
maki (sushi), Japans gerecht